Miejscowości w USA:
 Verdigre – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Knox
Gminy w USA:
 Verdigre (ang. Verdigre Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Knox